Amphilepis är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Ljungman 1867. Amphilepis ingår i familjen sköldormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldormstjärnor
Amphilepis